Tupersuannguit bezeichnet:
 Tupersuannguit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tupersuannguit (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tupersuannguit (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland